Джошуа Уэст Джейкобс (; 24 июня 1843, Данвилл, Бойл, Кентукки — 13 октября 1905, Лос-Гатос, Санта-Клара, Калифорния) — американский военный деятель, бригадный генерал Армии США.

Биография

Происхождение и семья 
Джошуа Уэст Джейкобс родился 24 июня 1843 года в , округ Бойл, штат Кентукки. Был из семьи Джона Адамсона Джейкобса (1806—1869) и его первой жены Сьюзан Уолкер Фрай, урождённой Пауэлл (1807—1849). Брат — Джон Уильям Джейкобс (1837—1862), выпускник Сентр-колледжа и , капеллан , скончался от болезни во время ухода за ранеными в госпитале во время Гражданской войны.

По отцу приходился внуком кентуккийским первопоселенцам Джошуа Джейкобсу (ум. 1819) и Мэри, урождённой Адамсон (ум. 1818). Джейкобс-старший был педагогом и основателем первой в штате  в Данвилле, в течение 44 лет (с 1835 года до самой смерти) он занимал должность её суперинтенданта. Его племянник — Джон Адамсон Джейкобс-младший (1839—1878), участник Гражданской войны на стороне Союза, после кончины своего дяди сменил его в должности суперинтенданта школы для глухих.

Дедом Джошуа по матери был майор Роберт Пауэлл (1753—1815) — участник революционной войны и сын капитана Эмброуза Пауэлла (1713—1788), геодезиста, в честь которого была названа  и  в Виргинии. Роберт Пауэлл был близким другом Джеймса Мэдисона, а жена — кузиной Джорджа Вашингтона. Прямым потомком Пауэллов был Эмброуз Пауэлл Хилл, генерал-лейтенант Армии Конфедерации.

Военная служба 
В первые месяцы Гражданской войны, в 1861 году, будучи  Сентр-колледжа, в возрасте 17 лет решил записаться в федеральную Армию США, приняв сторону Союза, несмотря на то, что Кентукки был . 10 ноября того же года зачислен рядовым в , где прослужил всю войну. 1 января 1862 года повышен до сержант-майора, всего за год службы. Принял участие во многих битвах, в том числе в сражении при Шайло. 25 сентября получил звание первого лейтенанта. Служил в  под началом генерала , участвовал в битве за Атланту. 1 сентября 1863 года повышен до капитана. Дважды попадал в плен, но оба раза был обменян: однажды семь месяцев просидел в  в Чарлстоне, а на свободу вышел в обмен на своего двоюродного брата лейтенанта 30-го Миссисипского полка Хобсона Пауэлла, впоследствии убитого в битве под Стоун-Ривер близ Мурфрисборо.

1 июля 1865 года повышен до майора. После окончания войны, 17 августа 1865 года всего в 22 года с почётом уволён со службы как ветеран боевых действий. Несмотря на уговоры отца, недолго пробыл на гражданке и 28 июня 1866 года в звании второго лейтенанта поступил на службу в регулярную армию — в 18-й пехотный полк. 21 сентября 1866 года переведён в . Служил на строительстве , охраняя её от индейцев. 1 марта 1867 года повышен до первого лейтенанта.

19 мая 1869 года переведён в , где 1 июня того же года получил должность полкового , которую занимал в течение 14 лет. Принял участие в нескольких кампаниях индейских войн. 26 июня 1876 года как член штаба колонны «Монтана» под командованием генерала Джона Гиббона первым увидел поле битвы при Литл-Бигхорне после произошедшей там резни индейцами солдат командира  Джорджа Кастера. 8—9 августа 1877 года выполнил разведку индейских позиций и принял участие в последовавшей за ней битве при Биг-Хоул, ввиду чего «за отважную и выдающуюся службу» дважды временно повышался до капитана. В 1886 году под началом генерала Джорджа Крука участвовал в принятии капитуляции Джеронимо, вождя апачей.

8 марта 1882 года повышен до капитана в должности ассистента квартирмейстера со штаб-квартирой в форте , территория Нью-Мексико. В 1885 году как управляющий военными контрактами был назначен на работы по проектированию и строительству форта  на окраине Атланты, штат Джорджия. Будущий форт был назван в честь генерал-майора Джеймса Макферсона, убитого во время сражения за Атланту в 1864 году. Несмотря на то, что Джейкобсу были даны лишь устные инструкции касательно общей концепции устройства форта, он на основе своего военного опыта лично разработал первоначальный план строительства, подготовил планы конкретных зданий и свои соображения по поводу их технических характеристик, а также сам составлял строительные контракты, причём вся документация без поправок утверждалась . Форт был построен в 1886—1889 годах местными подрядчиками, при том, что внимательный к деталям Джейкобс часто указывал им на недостатки в материалах или касательно качества работы. В итоге на месте леса возник небольшой, автономный город; кварталы, казармы, штаб-квартиры, больницы, пекарни, гауптвахты, конюшни, почта, площадка для парадов меж двух рядов строений. За проделанную работу Джейкобс получил благодарность от президента  . Впоследствии несколько десятков зданий форта Макферсон, представляющего собой исторический район Атланты, как работа Джейкобса были занесены в Национальный реестр исторических мест США.

В 1891 году был переведён в форт , штат Канзас, где также занимался строительством зданий. 31 декабря 1894 года повышен до майора в должности квартирмейстера со штаб-квартирой на острове Говернорс, штат Нью-Йорк. Также был квартирмейстером форта , штат Миннесота, и главным квартирмейстером Департамента . В 1898 году во время испано-американской войны в качестве главного квартирмейстера   на Кубе, где, по видимому, заразился малярией или жёлтой лихорадкой. 1 ноября 1900 года повышен до подполковника в должности заместителя генерал-квартирмейстера, а 2 августа 1903 года — до полковника в должности ассистента генерал-квартирмейстера. 25 июня 1904 вышел в отставку с присвоением звания бригадного генерала после 40 лет службы.

Джошуа Уэст Джейкобс скончался 13 октября 1905 года от последствий болезней в возрасте 62 лет в Лос-Гатосе, округ Санта-Клара, штат Калифорния. Похоронен на кладбище Белвью в Данвилле: на его могиле лежит надгробная плита с изображёнными на ней скрещенными саблями — символом .

Личная жизнь 
Ростом в шесть футов и два дюйма, стройный и гибкий как индеец, Джейкобс до последних дней отличался достоинством, присущим ему как офицеру Армии США. Увлекался рыбалкой и охотой, собрав большое количество трофеев — бизонов, горных баранов, оленей и антилоп.

1 марта 1886 года в , штат Джорджия, Джошуа Джейкобс женился на Грейс Фэрчайлд Шут (1865—1917), дочери Ричарда Шута, капиталиста из Миннеаполиса, штат Миннесота. У них было трое сыновей: Уэст Шут (р. 1886), Роберт Янг (р. 1891), Чарльз Уильям (р. 1893).

Уэст Шут Джейкобс (1886—1937), подполковник , выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте (1908), преподаватель современных языков и профессор французского языка в Вест-Пойнте, профессор военной науки и тактики в Миннесотском университете, в 1909 году женился на Эстер Данвуди, дочери бригадного генерала Генри Данвуди, имел трёх сыновей и трёх дочерей.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Джошуа Уэст Джейкобс на сайте Find a Grave

Бригадные генералы (США)
Участники Гражданской войны в США (северяне)
Участники Индейских войн
Участники Испано-американской войны
Военнопленные США
Инженеры США
Архитекторы США